Феска, Фе́ска або фез, рідко фес, заст. феса — головний убір у Османській імперії.
 Фрідріх Ернст Феска, Фредерік Ернст Феска (нім. Friedrich Ernst Fesca; 15 лютого 1789, Магдебург — 24 травня 1826, Карлсруе) — німецький скрипаль і композитор.